Ganga steht für:

 Gaṅgā, Sanskrit-Name des indischen Flusses Ganges
 Ganga, hinduistische Göttin, Personifikation des Ganges

 Ganga (Dynastie), indisches Herrschergeschlecht (4.–15. Jahrhundert)
 Ganga (Musik), kroatische Gesangsform
 Ganga, regionaler Name für die Trommel T'bol im Maghreb
 Ganga, Berg im Hinterland von Assab, Eritrea

Ganga oder Gângă ist der Familienname folgender Personen:

 Eugenia Ganga (* 1998), argentinische Tennisspielerin
 Nicu Gângă (* 1953), rumänischer Ringer

Siehe auch:

 Gangan (Yoruba-Trommel)
 Gangara (Begriffsklärung)